Tecumseh kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Tecumseh, Ontario,

USA 

 Tecumseh, Indiana, Vigo County, 
 Tecumseh, Oklahoma, Pottawatomie County, 
 Tecumseh, Michigan, Lenawee County, 
 Tecumseh, Nebraska, countyhuvudort, Johnson County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade USAförgreningar